Люк Ни́лис (; род. 25 мая 1967, Хасселт) — бельгийский футболист, играл на позиции нападающего, выступал за эйндховенский «ПСВ», «Андерлехт», «Астон Виллу» и национальную сборную Бельгии, в которой провёл 56 игр, забив 10 голов. Участник двух чемпионатов мира и ЧЕ-2000. Сейчас работает футбольным тренером. 

Завершил карьеру из-за тяжёлой травмы (двойной перелом колена), полученной в сентябре 2000 года в матче между «Астон Виллой» и «Ипсвич Таун».

Биография 
Родился 25 мая 1967 года в городе Хасселт. Воспитанник футбольной школы клуба из коммуны Зонховен (провинция Лимбург). С 13 лет выступал за команды разных возрастов клуба «Винтерслаг». За основной состав дебютировал в 1984 году. За два сезона в первой лиге провёл 47 матчей и забил 16 голов.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба «Андерлехта», к составу которого присоединился в 1986 году. Сыграл за столичную команду следующие восемь сезонов своей игровой карьеры. В составе «Андерлехта» четыре раза побеждал в чемпионате Бельгии и трижды — в кубке. Финалист Кубка кубков 1990 года. В чемпионате Бельгии провёл 224 матча и забил 127 голов (средняя результативность — 0,57 гола за игру).

В 1994 году заключил контракт с клубом ПСВ. За шесть сезонов в составе команды из Эйндховена дважды побеждал в чемпионате Нидерландов и по разу в кубке и суперкубке. В 1995 году был признан лучшим игроком, а в двух следующих сезонах становился лучшим бомбардиром. За ПСВ провёл 164 матча и забил 110 голов. За «Андерлехт» и ПСВ провёл в европейских клубных турнирах 83 матча (забил 37 голов).

Перед началом сезона 2000/01 перешёл в английскую «Астон Виллу», но в третьем матче получил тяжёлую травму — перелом ноги и был вынужден завершить футбольную карьеру.

Выступления за сборную 
За национальную сборную Бельгии дебютировал 26 марта 1988 года. В Брюсселе хозяева победили сборную Венгрии со счётом 3:0. Первым забитым мячом за главную команду страны отличился только в 24 матче. 24 июня 1994 года Люк Нилис забил один из девяти голов в ворота сборной Замбии.

В составе сборной Бельгии был участником двух чемпионатов мира (США 1994 и Франция 1998). Был участником чемпионата Европы 2000 года в Бельгии и Нидерландах. Всего за 13 лет карьеры в национальной команде провёл 56 матчей и забил 10 голов.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений
  Voetbal international website  — Nilis stats
  Eurosoccer website — End of career report
  Google Video  — Luc Nilis Compilation
 Belgium stats  at Belgian FA

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Астон Вилла»